

Persone 
 Kenneth Zohore – calciatore danese di origini ivoriane, attaccante
 Jonas Zohore – cestista danese
 Lassane Zohoré – designer e imprenditore ivoriano